Костанай — казахский топоним. Возможные значения:
 Костанай — город в Казахстане, административный центр Костанайской области.
 Костанай — аэропорт города Костаная в Казахстане.
 Костанай — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в городе Костанае.
 «Костанай» — женский волейбольный клуб из города Костаная.

См. также